Antonio Molina (componist), Filipijns componist
 Antonio Molina (wielrenner), Spaans wielrenner
 Antonio Muñoz Molina, Spaans schrijver
 Antonio Tejero Molina, Spaans militair
 Antonio Vilaplana Molina, Spaans rooms-katholiek bisschop